Frans kan avse:

Frans (textil) – en avslutning av en väv
Frans, Ain – en kommun i departementet Ain i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike

Personer
Frans (namn) – ett mansnamn
Frans Jeppsson Wall – sångare